Arshak Petrosjan (1953), Armeense schaakgrootmeester en trainer van het Armeense nationale schaakteam
Levon Ter-Petrosjan (1945), president van Armenië van 1991 tot 1998
Tigran Petrosjan (1929-1984), Armeense schaakgrootmeester en wereldkampioen van 1963 tot 1969